Rians (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Rians (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże